Octubre puede referirse a los siguientes términos:

 Octubre: décimo mes del calendario.
 Octubre: grupo de pop de Murcia.
 Octubre: Película de Serguéi Mijaílovich Eisenstein. 
 Octubre: Película peruana de 2010.